Euromanis є одним з найдавніших відомих родів панголінів. Він жив у Європі в еоцені. Скам'янілості знайдені в Німеччині. На відміну від сучасних ящерів, він не мав луски на своєму тілі.

Філогенез 
Філогенетичне положення роду Euromanis у ряді Pholidota:

Примітки 

Роди ссавців